Milewski ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Milewski (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Ludwig von Milewski (1825–1849), polnischer Maler

 Nikodem Milewski, österreichischer Musikproduzent